Sebastián Silva puede referirse a:

 Sebastián Silva, director, guionista y cantante chileno;
 Sebastián Silva Pérez, futbolista chileno que juega en Coquimbo Unido.
Sebastián Silva (actor), actor de televisión colombiano.